Harmon School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harmon School (Millsboro, Delaware), NRHP-ID 79003314
 Harmon School (Fallon, Nevada), NRHP-ID 89000055